Блиц ():

 Блиц — устройство, производящее кратковременную яркую вспышку для фотографирования.
 Блиц — в шахматах, шашках и некоторых других играх: партия с очень быстрым контролем времени.
 «Блиц» — кампания стратегической бомбардировки Великобритании во время Второй мировой войны.
 «Блиц» — микроспутник НИИ ПП, используемый Международной службой лазерной дальнометрии.
 «Блиц» — настольная игра (за границей известна как Dutch Blitz, Ligretto).

См. также 
 Блитц
 Блиц-аукцион
 Блиц-доклады